Наталья Петровна Пяткова (; род. 17 июля 1966 года) — государственный деятель непризнанной Луганской Народной Республики. Глава администрации Алчевска (с декабря 2014 года).

Биография 
Родилась 17 июля 1966 года в городе Алчевске Луганской области Украинской ССР Советского Союза.

Образование 
В 1983—1987 годах проходила обучение в Харьковском институте общественного питания по специальности «экономист».

В 2003 году окончила Луганскую академию внутренних дел.

Карьера 
Трудовую биографию начала в 1987 году, сразу после окончания вуза, в качестве заведующей отделом, затем — продолжив работать в сфере торговли — заведующей магазином, начальником торгового отдела, начальником отдела рабочего снабжения. В 2001 году назначена  директором ДП «ОРС Алчевского металлургического комбината».

С 2002 года депутат горсовета от Партии регионов, а с 2006  — возглавляла постоянную комиссию по вопросам экономического развития города, коммунальной собственности и предоставления услуг. В июне 2013 года была утверждена первым заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, тогда же  стала членом исполнительного комитета Алчевского городского совета.

Летом 2014 года, по причине постоянного отсутствия мэра В. Косюги, вела заседания горисполкома, и была избрана председателем городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, фактически стала главой города. 
 
2 декабря 2014 года, в соответствии с  Указом главы ЛНР, официально назначена главой Администрации города Алчевска.

Примечания 

Депутаты Алчевского городского совета
Государственные деятели Луганской Народной Республики